Heathfield kan syfta på följande platser:

Australien 

 Heathfield (ort i Australien), South Australia, Adelaide Hills,

Storbritannien 

 Heathfield, Heathfield and Waldron, England, East Sussex, 
 Heathfield, Cambridgeshire – en ort i Cambridgeshire, England
 Heathfield, Gloucestershire – en ort i Gloucestershire, England
 Heathfield, Hampshire – en ort i Hampshire, England
 Heathfield, Lincolnshire – en ort i Lincolnshire, England
 Heathfield, North Yorkshire – en ort i North Yorkshire, England
 Heathfield, Oake – en ort i Oake, Taunton Deane, Somerset, England
 Heathfield, Rotherfield – en ort i Rotherfield, Wealden, East Sussex, England
 Heathfield, Skottland – en ort i South Ayrshire, Skottland
 Heathfield, South Hams – i South Hams, Devon, England
 Heathfield, Teignbridge – en ort i Teignbridge, Devon, England
 Heathfield, West Bagborough – en ort i West Bagborough, Taunton Deane, Somerset, England
 Heathfield Village – en ort i Oxfordshire, England

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar